Angisoq bezeichnet:
 Angisoq, LORAN-Station im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Angisoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Angisoq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Angisoq (Insel, Qeqertat), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Angisoq (Insel, Salliit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Angisoq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Angisoq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland